095  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Nauchnij in Crimea
 095  – prefisso telefonico del distretto di Catania